Марк Ноулз и Данијел Нестор су бранили титулу али су изгубили у четвртфиналу од Рајнера Шитлера и Михаила Јужног.

Доналд Џонсон и Џаред Палмер су победили у у финалу Јиржија Новака и Давида Рикла са 6:3, 7:6(7:5) и освојили титулу. Палмеру је то била друга титула на турниру у Дохи.

Носиоци 

 Доналд Џонсон /  'Џаред Палмер (победници)
 Јиржи Новак /  Давид Рикл (финале)

<li>  Марк Ноулз /  Данијел Нестор (четвртфинале)
<li>  Петр Пала /  Павел Визнер (четвртфинале)

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 2002."

Отворено првенство Катара у тенису 2002.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови